Wilhelm Hagemann ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Hagemann (Schachkomponist) (1899–1973), deutscher Schachkomponist
 Wilhelm Hagemann (Medienpädagoge) (auch Willi Hagemann; * 1939), deutscher Medienpädagoge